Rinchnach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil von

 Rinchnach, Gemeinde im Landkreis Regen, Bayern
 Rinchnach (Rinchnacher Ohe), rechter Zufluss der Rinchnacher Ohe bei Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Rinchnachmündt, Ortsteil der Stadt Regen, Bayern, gelegen an der Mündung der Rinchnacher Ohe

 Rinchnacher Ohe, linker Zufluss des Schwarzen Regens im Regener See bei Rinchnachmündt, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern